Марко — многозначный термин:

Персоналии 
 Марко, Василий Петрович (1936—2015) — советский и украинский литературовед.
 Марко, Гвидо де (1931—2010) — мальтийский государственный деятель, Президент Мальты (1999—2004).
 Марко, Георг (1863—1923) — австрийский шахматист румынского происхождения.
 Марко, Дмитрий Мильтиадович (1878—1963) — российский, советский химик, доктор химических наук.
 Марко, Игорь Иванович (1965—2006) — советский и украинский мотогонщик, участник соревнований по спидвею.
 Марко, Никола де (род. 1990) — итальянский автогонщик.
 Марко, Рита (1920—2018) — албанский коммунистический политик и государственный деятель.
 Марко, Хельмут (род. 1943) — австрийский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Марко Берлингьери — итальянский живописец.
 Марко Бисли (род. 1957) — итальянский тенор, исполнитель барочной музыки, актер и музыковед
 Марко Вовчок (1833—1907) — украинская и русская писательница и поэтесса, переводчица.
 Марко Крижевчанин (1589—1619) — святой Римско-Католической Церкви, священник, мученик, профессор богословия, миссионер.
 Марко Хук (род. 1984) — немецкий боксёр боснийского происхождения
 Марко Черемшина (1874—1927) — украинский писатель и общественный деятель, адвокат, доктор права.
 Марко д’Оджоно — итальянский художник, ближайший ученик Леонардо да Винчи.
 Хиетала, Марко — (род. 1966) — финский музыкант.
Ма́рко По́ло (итал. Marco Polo; 15 сентября 1254, Венеция — 8 января 1324), — венецианский купец и путешественник]

Составные фамилии 
 Шолтесова-Марко, Елена (1855—1939) — словацкая писательница и редактор; ведущая фигура в женском движении в Словакии.

Другое 
 Марко — ураган.
 Марко — тропический шторм, 1990 год.
 Марко — самый маленький тропический циклон за всю историю наблюдений, 2008 год.
 Марко — белорусская кожевенно-обувная компания «Марко».
 Марко — тюрьма в Будапеште.
 Марко Зеро — памятник, расположенный в городе Макапа, столице штата Амапа в Бразилии.
Марко персонаж мультфильма Смурфики.

См. также